Touza puede referirse a:
A Touza (Taboadela), parroquia del concello de Taboadela.
San Xurxo da Touza, lugar de dicga parroquia.
A Touza (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Carballedo.
A Touza (Vilaquinte), lugar de la parroquia de Vilaquinte, concello de Carballedo.
A Touza (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Santa Tegra de Abeleda, concello de Castro Caldelas.
A Touza (Camporramiro), lugar de la parroquia de Camporramiro, concello de Chantada.
A Touza (Pedrafita), lugar de la parroquia de Pedrafita, concello de Chantada.
A Touza (Esgos), lugar de la parroquia de Esgos, concello de Esgos.
A Touza (Maside), lugar de la parroquia de Armeses, concello de Maside.
A Touza (Camos), lugar de la parroquia de Camos, concello de Nigrán.
A Touza (Panxón), lugar de la parroquia de Panxón, concello de Nigrán.
A Touza (Pantón), lugar de la parroquia de Pombeiro, concello de Pantón.
A Touza (Eiras), lugar de la parroquia de Eiras, concello de San Amaro.
A Touza (Navío), lugar de la parroquia de Navío, concello de San Amaro.
A Touza (Río), lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Río.
A Touza (Saviñao), lugar de la parroquia de Piñeiró, concello de Saviñao.
A Touza (Taboada), lugar de la parroquia de Sobrecedo, concello de Taboada.
A Touza (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de San Cibrao, concello de Viana do Bolo.
A Touza (Germade), lugar de la parroquia de Cabreiros, concello de Germade.
A Touza da Vella, lugar de la parroquia de Xinzo, concello de Puenteareas.
A Touza Vella, lugar de la parroquia de Cabreiros, concello de Germade.